1966 Голяма награда на Германия е 14-о за Голямата награда на Германия и шести кръг от сезон 1966 във Формула 1, провежда се на 7 август 1966 година на пистата Нюрбургринг близо до град Нюрбург, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия